Taanila ist der Familienname von:
 Hannu Taanila (* 1939), finnischer Journalist
 Katri Taanila (1919–2009), finnische Poetin
 Mika Taanila (* 1965), finnischer Filmregisseur und Künstler